Мітта Олександр Наумович — радянський і російський кінорежисер, сценарист, актор, продюсер.
 Василь Єгорович Мітта (1908—1957) — чуваський письменник і перекладач.